Taino – popolazione precolombiana localizzata nell'area delle Antille
 Taino – comune italiano in provincia di Varese
 Taino – lingua estinta parlata nei Caraibi